La estación Pappo Napolitano forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 24, 57, 105, 135 y 146.

Se trata de la primera estación del corredor, además de la única que sólo posee una plataforma para los colectivos que vienen desde el lado de General Paz. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016. Homenajea a Norberto Pappo Napolitano.

Características 

Se accede a la plataforma mediante una rampa. La parada incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. La parada es cubierta, cuenta con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

El nombre natural de esta estación hubiese sido Juan B. Justo, no obstante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una votación pública para elegir el nombre de algún vecino ilustre de la zona (los barrios de Paternal y Villa General Mitre) para homenajearlo imponiendo su nombre en la parada.

En la votación participaron 37.661 personas, imponiéndose el nombre de Pappo Napolitano por el 56,7% de los votos. Pappo fue un reconocido guitarrista, cantante y compositor de rock, hard rock y blues, y uno de los primeros en incursionar en el heavy metal en la Argentina. Además, como se mencionó, era vecino del barrio y era frecuente verlo por la zona.

Combinaciones 

La parada se encuentra a pocos metros de la estación San Martín del ramal Juan B. Justo del Metrobús.

Galería

Véase también 

 La Paternal
 Villa General Mitre
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo

Enlaces externos 
 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Ya funciona el sexto Metrobús porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Referencias 

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
La Paternal (Buenos Aires)
Pappo
Villa General Mitre